

Patronyme 

  ;
 Barbara Kent (1907-2011), actrice canadienne ;
 Black Kent (né en 1985), nom de scène du rappeur franco-ivoirien Franck Kakou ;
 Bonnie Kent (1952-), universitaire américain, professeur de philosophie à l'université de Californie à Irvine ;
 Charles Kent (1852-1923), acteur, producteur, réalisateur et scénariste britannique naturalisé américain ;
 Corita Kent (1918-1986), religieuse catholique américaine ;
 Crauford Kent (1881-1953), acteur anglais ;
 Danny Kent (né en 1993), pilote de vitesse moto anglais ;
 Don Kent (19?-), réalisateur d'origine écossaise ;
 Dorothea Kent (1916-1990), actrice américaine ;
 Elizabeth Thacher Kent (1868-1952), féministe et écologiste américaine ;
 Grace Helen Kent (1875-1973), psychologue américaine ;
 Jack Kent (1920-1985), auteur et illustrateur américain ;
 
 Jasper Kent (1968-), écrivain de fantasy britannique ;
 Jean Kent (1921-2013), actrice anglaise ;
 Jeff Kent (1968-), joueur de baseball américain ;
 Jennifer Kent (1969-), actrice et réalisatrice australienne ;
 John Kent (1805-1872), homme politique d'origine irlandaise, premier ministre de Terre-Neuve de 1858 à 1861 ;
 Julia Kent (19?-), violoncelliste canadienne ;
 Julie Kent (1969-), danseuse classique américaine ;
 Kenneth Kent (1892-1963), acteur britannique ;
 Larry Kent (1937-), réalisateur, scénariste, producteur, acteur et monteur canadien ;
 Muhtar Kent (1952-), homme d'affaires américano-turc ;
 Necdet Kent (1911-2002), diplomate turc ;
 Nick Kent (né en 1951), journaliste de rock britannique ;
 
 Rick Kent (19?-), réalisateur, scénariste, monteur et producteur américain ; 
 Rockwell Kent (1882-1971), auteur, artiste et illustrateur américain ;
 Rolfe Kent (1963-), compositeur britannique de musiques de films ;
 Sarah Kent (née en 1990), cycliste australienne ;
 Scott Kent (19?-), homme politique canadien ;
 Sherman Kent (1903-1986), historien et analyste du renseignement américain ;
 Stacey Kent (née en 1968), chanteuse de jazz américaine ;
 Ted J. Kent (1901-1986), monteur américain ;
 Thelma Kent (1899-1946), photographe néo-zélandaise ;
 Victoria Kent (1898-1987), avocate et femme politique radicale socialiste de la Seconde République espagnole ;
 William Kent (1757-1812), capitaine de la Royal Navy.

Patronyme de fiction 
 Clark Kent, nom de famille d'adoption de Superman ;
Jon Kent, fils de Clark Kent et de Lois Lane.

Pseudonyme 
 Kent (né en 1957), de son vrai nom Hervé Despesse, chanteur et compositeur français ;

Toponymes



située dans la province de l'Ontario:
 Chatham-Kent, une municipalité incluant un ancien  ;
 Kent, une ancienne circonscription fédérale ;
 Dans la province du Nouveau-Brunswick :
 Paroisse de Kent est une paroisse canadienne ;
 Kent, une ancienne circonscription fédérale ;
 Kent, une circonscription provinciale ;
 Haut-Kent, un village du comté de Carleton dans l'Ouest.
 Kent, une municipalité de la Colombie-Britannique

Kent, ville du comté de Litchfield dans l'état du Connecticut ;
 Kent, une communauté non constituée en municipalité et une census-designated place du comté d'Union, en Iowa ;
 Kent, ville dans le Minnesota ;
 Kent, ville dans l'État de New York ;
 Kent, ville du comté de Portage dans l'Ohio ;
 Kent, comté de King dans l'état de Washington ;

Royaume de Kent, royaume anglo-saxon fondé au  par les Jutes dans le sud-est de l'Angleterre.
 Kent, comté d’Angleterre situé au sud-est de Londres qui correspond approximativement au territoire du Royaume de Kent.
 La Kent, fleuve côtier du nord-ouest de l'Angleterre.
 Le Kent, indiaman de la Compagnie britannique des Indes orientales.

Divers 
 , divers navires de la Royal Navy.
 Kent, groupe pop-rock suédois.
 Kent Records, label de musique créé en 1958.
 Kent, marque de cigarettes de la British American Tobacco.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais